

Некрасовське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край
 Некрасовське сільське поселення — сільське поселення, Ярославський район, Ярославська область